Calotrophon är ett släkte av snäckor. Calotrophon ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Purpursnäckor
Calotrophon